Crèvecoeur kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Crèvecœur-le-Petit, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Crèvecoeur-le-Grand, departementet Oise i regionen Hauts-de-France, 
 Crèvecœur-en-Brie, departementet Seine-et-Marne i regionen Île-de-France,

Nederländerna 

 Crèvecoeur (militärt övningsområde i Nederländerna), Noord-Brabant, Gemeente 's-Hertogenbosch, 

Robotskapade Nederländernaförgreningar